108 км, 108-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

Россия 
 108 км — блок-пост, Московская железная дорога (Владимирская область). Код 236998.
 108 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 189227
 108 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Орловская область). Код 205519
 108 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Казанского региона обслуживания Горьковской железной дороги РЖД, находящаяся в черте города Йошкар-Олы Республики Марий Эл. Код 252416
 108 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Саратовская область). Код 606055
 108 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Томская область). Код 874622
 108 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 863863.
 108 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 863346.
 108 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 068520.
 108 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 785861.
 108 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 525623.

Узбекистан 
 108 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 734018

Украина 
 108 км — пассажирская платформа, Приднестровская железная дорога (Харьковская область). Код 452526